

Toponyme 
 Doulon est une ancienne commune de la Loire-Atlantique, désormais intégrée à la ville de Nantes.

Rivière 
 Le  Doulon est un ruisseau français qui coule en Auvergne, dans les départements du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire.